Rosel

 Rosel — перевод с французского языка названия коммуны Розель
 Rosel — международное сокращение российской компании «Росэлектроника» (Rosel, Росэл)